Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, een Zwitsers luchtvaartbedrijf
 Football Federation Australia, de Australische voetbalbond
 de Armeense voetbalbond
 frontale fibroserende alopecia, een vorm van kaalheid
 fusiform face area of fusiform aangezichtshersengebied, een deel van de hersenen
 Fur Free Alliance, een pressiegroep tegen bonthandel